skarabeusz (łac. Scarabaeus) – chrząszcz z rodziny żukowatych
 Poświętnik czczony, święty skarabeusz (Scarabaeus sacer) – gatunek żuka czczony w starożytnym Egipcie

starożytność
 skarabeusz – święty żuk, personifikacja egipskiego prabóstwa Chepri 
zobacz też: Wieczny powrót
 znak pisma hieroglificznego

technika
 AMPB Skarabeusz – Automatyczny Marsjański Pojazd Badawczy Skarabeusz

gry
 Skarabeusz – postać w grach, np. The Elder Scrolls, StarCraft

kultura
 "Nike i skarabeusz" - zbiór reportaży Wiktora Trościanko
 "Miłość i skarabeusz" – powieść P.G. Wodehouse
 "Skarabeusz z Jajouki" komiks Tomasza Piorunowskiego (zob. Piekielne wizje (komiks))